Esporte Clube Futuro è una società sportiva brasiliana con sede ad Araçatuba. Può riferirsi anche a:
 Esporte Clube Futuro (femminile) – sezione femminile di pallavolo della Esporte Clube Futuro
 Esporte Clube Futuro (maschile) – sezione maschile di pallavolo della Esporte Clube Futuro